Moraly est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Bernard Moraly (1957-), footballeur français ;
 Myriam Moraly, actrice, réalisatrice et scénariste française.

Patronyme français